Battaglia di Preston (1648)
 Battaglia di Preston (1715)